Джузеппе Консоло (, род. 6 сентября 1948 года, Неаполь, Италия) — итальянский политик и государственный деятель, юрист.

Биография 
Родился в семье офицера Военно-морских сил Италии.

Образование 

Обучался в средней школе Джузеппе Джоаккино Белли в Риме, гимназии святого Джузеппе Каласанцио в Риме (1961—1962 годы) и в военно-морском колледже Ф. Морозини (1963—1966 годы).

В 1970 году получил диплом юриста в университете Катании.

Преподавательская и журналистская деятельность 

В 1971 году — преподаватель Университета Катании.

В 1973—1975 годах — сотрудник Национального исследовательского совета в Римском университете «Ла Сапиенца».

С 1974 года — адвокат.

C 1975 года — член Ордена журналистов Лацио, как журналист, работал с некоторыми из ведущих итальянских изданий, таких как: Corriere della Sera, Il Giornale, Il Messaggero, Il Secolo d’Italia, Il Tempo.

В 1983—1984 годах — преподаватель курса «Морское и навигационное право» в Академии финансовой гвардии в Риме.

В 1983—1989 годах — доцент международного и национального финансового права юридического факультета университета Гвидо Карли, в 1990—1996 годах — доцент международного торгового права того же факультета, а в 1997—1998 годах — адъюнкт-профессор парламентского права того же факультета. После 1998 года — адъюнкт-профессор в отпуске кафедры публичного права юридического факультета университета Гвидо Карли.

В 1989—1991 годах — ведущий программы «Внутри правосудия» () на телеканале RAI—UNO.

До 1995 года — первый вице-президент и президент Национального банка в сфере связи.

Являлся членом административных советов ряда крупных компаний, таких как Alfa Romeo, BNL — Credito Industriale, BNL — Sacats, Efibanca, Mediocredito Centrale, Alitalia.

Деятельность в Сенате 

С 30 мая 2001 года по 27 апреля 2006 года — сенатор Итальянской Республики XIV созыва, член парламентской группы партии Национальный альянс.

С 12 июня 2001 года по 27 апреля 2006 года — член Комитета по выборам и парламентскому иммунитету.

С 22 июня 2001 года по 27 апреля 2006 года — член Второй парламентской комиссии (правосудие)

С 13 июня 2001 года по 27 апреля 2006 года — член Парламентского комитета по разбирательству материалов обвинительных заключений.

С 3 июля 2002 года по 31 декабря 2004 года — член Парламентской комиссии по расследованию сделки с Telekom Сербии.

Деятельность в Палате депутатов 

С 28 апреля 2006 года по 28 апреля 2008 года — депутат Палаты депутатов XV созыва от партии «Национальный альянс». Избран по XV избирательному округу (Лацио-1).

С 3 мая 2006 года по 28 апреля 2008 года — член парламентской группы партии «Национальный альянс».

С 22 мая 2006 года по 28 апреля 2008 года — член Комитета по выборам.

С 6 июня 2006 года по 28 апреля 2008 года — член II Комиссии (правосудие).

В 2008 году избран депутатом XVI созыва от партии «Народ свободы» по XV избирательному округу (Лацио-1).

С 5 мая 2008 года — член парламентской группы партии «Народ свободы», а с 30 июля 2010 года — член группы «Будущее и свобода»

С 22 мая 2008 года — заместитель председателя Комитета по авторизации и член Парламентского комитета по делам судебного преследования.

С 4 марта 2010 года — председатель Совета по юрисдикции.

С 21 мая 2008 года по 6 июля 2011 года — член II Комиссии (правосудие).

С 6 июля 2011 года — член VI Комиссии (финансы).

29 апреля 2008 года — член Временного комитета по проверке полномочий.

Награды 
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2 июня 1992 года).
 Орден «Мадарский всадник» I степени (17 мая 2013 года, Болгария).

Основные труды 
 Sport, Diritto e Società, Roma, Armando, 1976
 Diritto Valutario, Padova, Cedam, 1983
 Nuovo Diritto Valutario, Padova, Cedam, 1988
 Aspetti Pubblicistici e Privatistici del mutuo di scopo, Padova, Cedam, 1990.
 Governo parlamentare e sfiducia ad un singolo Ministro, in «Rassegna parlamentare», 3, 1996.
 Il controllo della Corte dei Conti sugli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in «Rassegna della Corte dei Conti», 1997.
 La sfiducia ad un singolo Ministro nel quadro dei poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, Milano, Giuffrè, 1999.

Семья 
Жена  — Наталья Николаевна Романова, старшая дочь князя Николая Романовича Романова, председателя Объединения членов рода Романовых, претендовавшего на главенство в Доме Романовых. Принадлежит к ветви «Николаевичи» Дома Романовых.

В семье родилось двое детей.
 Энцо-Манфреди Консоло (1 января 1976 года — 1997 год). Старший сын в семье. Трагически погиб в 1997 году.
 Николетта Консоло (Романова) (род. 14 мая 1979 года). Известная итальянская актриса, использует девичью фамилию свой матери. Была названа в честь своего деда по материнской линии. Имеет 3 детей.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Сената Итальянской Республики
 Информация на сайте Палаты депутатов Итальянской Республики (о XV созыве)
 Информация на сайте Палаты депутатов Итальянской Республики (о XVI созыве)

Сенаторы Итальянской Республики
Члены Национального альянса (Италия)
Члены партии «Народ свободы»
Адвокаты Италии
Журналисты Италии
Адвокаты по алфавиту
Члены Палаты депутатов Италии
Юристы по алфавиту
Юристы Италии